

Список видов, входящих в род 

 Список видов составлен на основе данных сайта «The Plant List».
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты из книги «Флора СССР» (см. раздел Литература).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или водяной каштан

Примечания

Литература 
 

Болотница